

Patronymes 
Niederer est un nom de famille originaire d'Allemagne notamment porté par :
 Armin Niederer (né 1987), skieur acrobatique suisse spécialiste du skicross
 Daniela Niederer (née 1990), connue sous son nom d'artiste comme Nora En Pure, disc jockey et productrice sud-africaine

Patronyme germanique